Desa Wero kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Wero (administrativ by i Indonesien, lat -7,61, long 109,53), Jawa Tengah, 
 Desa Wero (administrativ by i Indonesien, lat -7,86, long 109,96), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar